Caubon : rivière du sud-ouest de la France
 Caubon : ancienne commune de Lot-et-Garonne aujourd'hui Caubon-Saint-Sauveur

Ancienne commune en Lot-et-Garonne